Osoby o tym nazwisku:
 Héctor Reynoso – meksykański piłkarz
 Jacqueline Reynoso – meksykańska zapaśniczka
 José Paulino Ríos Reynoso – rzymskokatolicki duchowny
 Juan Reynoso – peruwiański piłkarz

Inne o tej nazwie:
 (21605) Reynoso – planetoida z pasa głównego asteroid